Жакуи:
 Жакуи — река в юго-восточной части Бразилии, протекает по территории штата Риу-Гранди-ду-Сул. 
 Жакуи — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Минас-Жерайс.